Seeburg kan syfta på:

 Seeburg, Seegebiet Mansfelder Land – ort, tidigare kommun, Seegebiet Mansfelder Land, Sachsen-Anhalt
 Seeburg, Niedersachsen – kommun, Landkreis Göttingen, Niedersachsen